Книжная серия «Вертикаль» — серия книг, начатая в 1997 году издательствами АСТ и «Terra Fantastica». Серия была задумана как «книжная серия постмодернистской литературной фантастики». В серии были изданы четыре книги, после чего её выпуск был прекращён.

По словам составителей серии, «выпуск книг серии „Вертикаль“ должен был создать альтернативу потоку облегченной фантастики, показать, что и умная и глубокая книга может иметь успех у массового читателя».

Книги серии 

 Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (роман)
 Вячеслав Рыбаков. Трудно стать богом (сборник)
 Борис Штерн. Эфиоп (роман)
 Юлий Буркин, Константин Фадеев. Осколки неба, или Подлинная история «Битлз» (роман)

Значение серии 

Несмотря на относительно быстрое закрытие серии, вышедшие в ней книги получили широкий резонанс в прессе и среди любителей фантастики.

Роман «Посмотри в глаза чудовищ» Андрея Лазарчука и Михаила Успенского удостоился премии «Интерпресскон», «Эфиоп» Бориса Штерна — премии «Бронзовая улитка».

Все четыре книги, впервые изданные в рамках серии, впоследствии неоднократно переиздавались.

Примечания 

Фантастические книжные серии